Leuchtturm Westkapelle bezeichnet folgende Bauwerke in der niederländischen Ortschaft Westkapelle:

 Leuchtturm Westkapelle (Oberfeuer)
 Leuchtturm Westkapelle (Unterfeuer)